Рэйчел Энн Зеглер (, ;;  род. 3 мая 2001) —  американская актриса и певица. За дебютную роль Марии Васкес в экранизации мюзикла «Вестсайдская история» получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса — мюзикл или комедия», став самой юной победительницей в возрасте 20 лет и первой актрисой Колумбийского происхождения, удостоенной награды. Она была включена в список Forbes «Forbes 30 Under 30».

Ранняя жизнь 
Родители Зеглер — Джина и Крейг Зеглер. Она была названа в честь вымышленной героини Рэйчел Грин из телесериала «Друзья». У нее есть старшая сестра Жаклин. Её мать колумбийского происхождения. Бабушка по материнской линии иммигрировала из Колумбии в США в 1960-х годах. Её отец польского происхождения.

Зеглер родилась в Хакенсаке и выросла в Клифтоне, штат Нью-Джерси, где она посещала Сент-Петербург. Подготовительная школа апостола Филиппа. Затем она училась в католической средней школе подготовки к непорочному зачатию. Она окончила среднюю школу 2 июня 2019 года.

Карьера 
Зеглер начала свою карьеру, сыграв главную роль в нескольких мюзиклах во время учёбы, в том числе сыграла Белль в мюзикле «Красавица и чудовище» (2016), Ариэль в мюзикле «Русалочка» (2017), Дороти Брок в «42-й улице» (2018) и принцессу Фионы в мюзикле «Шрек» (2019). За все четыре спектакля она получила номинации на премию Метро в категории «Актриса» в категории «Лучшая роль». Другие ее роли включают Серену в мюзикле «Блондинка в законе, Козетту в «Отверженных» и Милли в «Тщательно современной Милли».

Канал Зеглер на YouTube активен с июля 2015 года и привлёк внимание. По состоянию на 2022 год видео Зеглер, где она поет песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась», собрало более 12,2 миллиона просмотров в «Twitter».

В январе 2018 года режиссер Стивен Спилберг опубликовал открытый кастинг через «Twitter» для новой экранизации «Вестсайдской истории». Зеглер, которой тогда было 16 лет, ответила на твиты о кастинге видео, где она поет песни «Tonight» и «I Feel Pretty»; она исполнила эту роль в Бергенском центре исполнительских искусств в 2017 году. Зеглер была выбрана из более чем 30 000 претендентов на роль Марии, что ознаменовало её дебют в кино. Фильм был выпущен в декабре 2021 года[25] и получил признание критиков и зрителей. За свою работу она получила номинацию на премию «Critics’ Choice Movie Award» за лучшую молодую исполнительницу и выиграла премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль - комедия или мюзикл, что сделало её первой актрисой колумбийского происхождения, победившей в этой категории, а также самой молодой победительницей в этой категории в 20 лет.

Предстоящие проекты 
Зеглер станет следующей звездой в предстоящем супергеройском фильме «Шазам! Ярость богов» (2023) в роли Антеи. Она также будет играть Белоснежку вместе с Галь Гадот в роли Злой королевы в ремейке диснеевского мультфильма 1937 года. Зеглер озвучит главную героиню в мультфильме «Spellbound» (2023) режиссёра Вики Дженсон. Она сыграет Люси Грей Бэрд в предстоящем фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Примечания 

Поп-вокалисты США
Певцы и певицы США
Певцы и певицы XXI века
Ютуберы США
Актрисы XXI века
Киноактрисы США